Le district d'Ochi peut être :
 le district d’Ochi de la préfecture d'Ehime ;
 le district d’Ochi de la préfecture de Shimane.